Breitenhof ist der Name von Orten, Ortsteilen und Gebäuden in heutigen und ehemals deutschsprachigen Gebieten: 
 Breitenhof, Ortsteil von Breitenbrunn/Erzgeb., Erzgebirgskreis, Sachsen.  
 Breitenhof (Balingen), Wohnplatz im Stadtteil Frommern von Balingen, Zollernalbkreis, Baden-Württemberg.
 Breitenhof (Neu-Ulm), Einöde im Stadtteil Finningen (Neu-Ulm) von Neu-Ulm, Landkreis Neu-Ulm, Bayern
 Breitenhof (Reisbach), Ortsteil des Marktes Reisbach, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern

Italien:
 Breitenhof (Eppan), Hof in der Fraktion St. Pauls (Eppan) der Gemeinde Eppan, Südtirol

Österreich:
 Breitenhof (Angath), Hof im Hauptort der Gemeinde Angath, Bezirk Kufstein, Tirol

Russland:
 Oschweningken/Breitenhof, Wüstung, früherer Ortsteil von Uroschainoje (Kaliningrad, Slawsk)/Kletellen (Georgenheide) in der Oblast Kaliningrad im ehemaligen Ostpreußen 

Schweiz:
 Breitenhof (Altendorf), Baudenkmal in der Gemeinde Altendorf SZ, Bezirk March, Kanton Schwyz
 Breitenhof (Mettau), Hof im Dorf Mettau der Gemeinde  Mettauertal, Bezirk Laufenburg, Kanton Aargau
 Breitenhof (Niederdorf), Einzelhof in der Gemeinde  Niederdorf BL, Bezirk Waldenburg, Kanton Basel-Landschaft 
 Breitenhof (Obermumpf), Einzelhof in der Gemeinde Obermumpf, Bezirk Rheinfelden, Kanton Aargau
 Breitenhof (Oberweningen), Einzelhof in der Gemeinde  Oberweningen, Bezirk Dielsdorf, Kanton Zürich
 Breitenhof (Weinfelden), Einzelhof in der Gemeinde Weinfelden, Bezirk Weinfelden, Kanton Thurgau
 Breitenhof (Wittnau), Einzelhof in der Gemeinde Wittnau AG, Bezirk Laufenburg, Kanton Aargau

Tschechien:
 Plandry (deutsch Preitenhof, vormals Breitenhof), Okres Jihlava, Kraj Vysočina

Siehe auch:
 Breitenhofer